Qingzhen Beida si (清真北大寺 ‚Große Nord-Moschee‘) steht für:

 Beida-Moschee von Qinyang, Moschee in Qinyang, Provinz Henan, China
 Beida-Moschee von Cangzhou, Moschee in Yunhe, Provinz Hebei, China